Балдуїн I Єрусалимський (1058? — 1118) — перший король Єрусалиму (1100—1118).
 Балдуїн I Фландрський (1171—1205) — перший імператор Латинської імперії (з 1204 року).